Margarida de Saboia (morta em 1464)  — marquesa de Monferrato e beata dominicana
Margarida de Áustria, Duquesa de Saboia  — arquiduquesa da Áustria; consorte de João de Trastâmara, príncipe das Astúrias em 1497; consorte de Felisberto II, duque da Saboia entre 1501 e 1504; governadora dos Países Baixos de 1507 a 1530
Margarida de Valois, Duquesa de Berry  — duquesa de Berry a partir de 1550; consorte de Emanuel Felisberto, duque de Saboia a partir de 1559
Margarida de Saboia, Duquesa de Mântua  — consorte de Francisco IV Gonzaga, duque de Mântua e Monferrato em 1612; vice-rainha de Portugal entre 1634 e 1640
Margarida de Saboia  — consorte do Humberto I da Itália

Ver também
Margherita di Savoia — comuna italiana da Apúlia

Desambiguações de antropônimos